Иван Малыгин:
 Малыгин, Иван Васильевич (1888—1918) — один из 26 бакинских комиссаров.
 Малыгин, Иван Иванович (1901—1950) — генерал-майор инженерных войск.